Vladimír Kostka (né le  à Prague) est un joueur professionnel de hockey sur glace tchécoslovaque qui évoluait en position de Défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 29 || 3 || 1 || 4 || 16 || || || || || 
|-
| 1973-1974 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 41 || 5 || 3 || 8 || 20 || || || || || 
|-
| 1974-1975 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 43 || 10 || 10 || 20 || 48 || || || || || 
|-
| 1975-1976 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 20 || 3 || 6 || 9 || 28 || || || || || 
|-
| 1976-1977 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 30 || 1 || 6 || 9 || 28 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 39 || 7 || 6 || 13 || 40 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 40 || 0 || 7 || 7 || 22 || || || || || 
|-
| 1979-1980 || HC Dukla Jihlava || Tchécoslovaquie
|| 41 || 1 || 5 || 6 || 42 || || || || || 
|-
| 1980-1981 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 41 || 4 || 7 || 11 || 24 || || || || || 
|-
| 1981-1982 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 45 || 1 || 5 || 6 || 28 || || || || || 
|-
| 1982-1983 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 44 || 7 || 8 || 15 || 24 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || HC Sparta Prague || Tchécoslovaquie
|| 10 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || 
|-

Références 

Naissance en mars 1953
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Jihlava
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Frisk Tigers
Défenseur de hockey sur glace